Милошевич може да се отнася до:

 Слободан Милошевич (1941-2006), сръбски политик
 Борислав Милошевич (1936-2013), сръбски политик и брат на Слободан Милошевич
 Саво Милошевич (р. 1973), сръбски футболист